Oedemera är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Olivier 1789. Oedemera ingår i familjen blombaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blombaggar
Oedemera